Дод Додлей (англ. Dudd (Dud) Dudley ) (також Дод Дудлей, Дод (Дад) Дадлі) (1599 — 25 жовтня 1684, Вустер) — англійський металург і промисловець.
 Сент-Дод (фр. Sainte-Dode) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер.